Mogodin peut désigner :
 Mogodin, la localité située dans le département de Boala au Burkina Faso
 Mogodin, la localité située dans le département de Kongoussi au Burkina Faso

Homonymie de localités